Maragua (district), een district in de Keniaanse provincie Kati
 Maragua (stad), een stad in dit district
 een kanton van de Boliviaanse gemeente Sucre (gemeente)